Peliçana (en francès Pélissanne) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2006 tenia 9.268 habitants.

Agermanaments

Administració

Agermanaments 
  Miliès

Referències 

Municipis de les Boques del Roine